Geelkoppenseelaapje
 Gewoon penseelaapje
 Wied's zwartpluimpenseelaapje
 Zwartoorpenseelaapje